Фраксионамијенто ла Фортуна има више значења:

 Фраксионамијенто ла Фортуна (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Фраксионамијенто ла Фортуна (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику